Quilly puede referirse a: 

 Quilly, comuna de Ardenas (Francia).
 Quilly, comuna de Loira Atlántico (Francia).